Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Agincourt, d'après la bataille d'Azincourt (orthographié en ) en 1415. La construction d'un sixième est débutée mais jamais achevée :

, un vaisseau de ligne de troisième rang de 64 canons acquis auprès de la Compagnie anglaise des Indes orientales en 1796, où il servait sous le nom d'Earl Talbot. Transformé en ponton en 1812 et renommé HMS Bristol. Il est vendu en 1814.
, un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons lancé en 1817. Affecté au service de port à partir de 1848, renommé HMS Vigo en 1865 et vendu en 1884. 
, une frégate à coque en fer de , lancée en 1865. Renommée HMS Boscawen et affectée au service de port à partir de 1904, elle est renommée HMS Ganges II en 1906, transformée en ponton pour stocker du charbon sous le nom de C109 en 1908 et est démantelée en 1960.
HMS Agincourt devait être un cuirassé. Commandé en 1914, sa construction est annulée la même année.
, un cuirassé construit pour le compte du Brésil sous le nom de Rio de Janeiro et lancé en 1913. Il est finalement vendu à la Turquie sous le nom de Sultan Osman, mais réquisitionné par la Royal Navy avant sa livraison, dans les premiers temps de la Première Guerre mondiale. Il est présent à la bataille du Jutland et est vendu en 1922.
, un destroyer de  lancé en 1945. Converti en « picket radar » en 1959 et démantelé en 1974.
 , sous-marin de la classe Astute.

Nom de bateau de la Royal Navy